Divide and Exit — седьмой студийный альбом британского дуэта Sleaford Mods (вокалист Джейсон Уильямсон и музыкант Эндрю Фёрн), вышедший 19 мая 2014 года на лейбле Harbinger Sound.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Сайт Metacritic, анализируя 11 рецензий дал альбому 81 из 100 возможных баллов. Положительные отзывы дали такие издания как Pitchfork, AllMusic, The Guardian,, The Irish Times, NME, The Observer. Газета The Guardian, которая включила диск в Список 10 лучших альбомов 2014 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Sleaford Mods — Liveable Shit
 Sleaford Mods — Tied Up In Nottz (Original Video)

Альбомы Великобритании
Панк-альбомы